Bruno D'Argenio – geologo italiano
 Ernesto D'Argenio – attore italiano